Broadcasting, la trasmissione di segnali audio e video
 Broadcast, una singola programmazione televisiva o programmazione radiofonica

Computer 
Nei computer in rete (computer networking):
 Indirizzo broadcast (Broadcast address), un indirizzo IP o ethernet che consente l'invio di informazioni a tutte le macchine di una data sottorete
 Broadcasting, trasmissione di un pacchetto che sarà ricevuto da ogni dispositivo sulla rete
 Dominio di broadcast (Broadcast domain), una zona logica dove un qualsiasi computer collegato alla rete può trasmettere direttamente a un qualsiasi altro computer

Giornali 
 Broadcast, una rivista settimanale del Regno Unito per industria della radio e della TV

Musica 
 Broadcast, un album del 1986 di Cutting Crew
 Broadcast, album degli Squirti
 Broadcast, un gruppo musicale
 Broadcast Records, una etichetta discografica britannica degli anni venti